Säsongen 2016/2017 var Nybro Vikings åttonde säsong sedan återkomsten till Hockeyettan. Resultatet blev en fjärdeplats i Hockeyettan Södra, en sjätteplats i Allettan Södra, seger i playoff 1 och förlust i playoff 2. Säsongen sågs som en stor framgång då det var sex säsonger sedan man spelade i Allettan och fem säsonger sedan man spelade playoff. Under säsongen valde man en ny ordförande – Krister Engdahl, koncernchef för ett småländskt bussbolag – och stora förhoppningar om att lösa de ekonomiska problemen i Nybro Vikings knöts till honom. När Henrik Eriksson sammanfattade säsongen i lokaltidningen Barometern skrev han "Nybro Vikings har gjort en riktigt bra säsong, allt det man kunde förvänta sig av dem och hoppats på och mer därtill".

Händelser i föreningen
Under augusti flyttade föreningens kansli från Vasagatan in till Victoriahallen för att komma närmare kärnverksamheten. Flytten hade möjliggjorts genom en renovering av ishallen där man byggt ut med några kontorsrum. Renoveringen innebar även en ny isplatta och en ny VIP-avdelning, ”Vippen”.

I augusti meddelade föreningen att man (med kommunens tillstånd) sålt namnrättigheten för arenan till Liljas Bil AB. Victoriahallens nya namn blev därför Liljas Arena. Avtalet trädde i kraft den 1 september och gällde över fem år. Lokaltidningarna spekulerade i att avtalet borde vara värt  kr per år.

Årsmöte hölls i 16 juni med ett 50-tal medlemmar som deltog. Krister Engdahl valdes till ny ordförande, övriga i styrelsen blev: Markus Lund, Märit Truuts, Gunnel Hübinette, Lars Gunnar Hellström, Henric Gustavsson, Susanne Lundberg, Per Wallin och Rasmus Aro. Målet för säsongen var att nå Allettan. Valet av Engdahl gav positiv respons, Henrik Eriksson skrev i Baromtern OT att det kändes ”som att Batman har kommit till stan.” I oktober meddelade man att Rasmus Aro anställs som klubbchef och marknadsansvarig fr.o.m. 1 januari.

I februari annonseras det att Vikings kommer stå som värd för kvalspelet i Region Syd till TV-pucken. Efter att ha saknat J20-lag i två säsonger bestämmer sig Vikings att starta ett lag igen. Henric Gustavsson och Tobias Sandell blir tränare för juniorerna J20 respektive J18. Den 26 augusti kom NHL-stjärnan Oliver Ekman-Larsson till Nybro och tränade ett ispass med laget.

En av föreningens största spelare Åke ”Älgen” Elgström avlider under hösten efter en kort tids sjukdom 62 år gammal. Elgström var då den spelare som spelat flest matcher för Nybro Vikings, över 500 matcher.

Förhandstips
Inför säsongen rankade Svenska spel Vikings på en sjundeplats i grundserien. När tränarna för lagen i Hockeyettan Södra samlades till upptaktsträff röstade de fram Vikings till en sjätteplats i grundserien.

Försäsong 
Ispremiär hölls den 15 augusti.

Träningsmatcher

Ordinarie säsong

Grundserien 
I grundserien deltog ett ekonomiskt ansträngt Varberg Vipers. 20 november kom man till Liljas Arena med ett ungt och oerfaret lag där många spelare fått rycka in i sista stund. Matchen slutade med 23–0 till Nybro, men räknades sedan bort efter att Varberg Vipers dragit sig ur serien. Även mötet den 9 oktober räknades bort i den slutliga tabellen. Serien fick en spännande avslutning, med tre lag som slogs om den sista platsen till Allettan. För Vikings del krävdes minst ett poäng borta mot Tyringe för att säkra en plats. Ett poäng var också vad man tog vilket gav en fjärdeplacering i sluttabellen.

Poängtabell

Matcher

Allettan 
Den 22 februari blir Vikings klara för Playoff efter seger mot Vimmerby med 3–1 i Liljas Arena. En omgång återstod av serien.

Poängtabell

Matcher

Playoff 
Matcher Playoff 1

Matcher Playoff 2
Inför matcherna var storsatsande Kristianstad klara favoriter, men det blev jämna matcher. Den första matchens avgörande mål blev omdiskuterat då många menade att domaren missat en offside. I andra matchen tvingade Vikings fram en förlängning där Kristianstad till slut kunde avgöra. Efter matchen kom tre Kristianstads-supportrar över till Vikings läktarsektion. Bråk uppstod och en Vikings-supporter fick föras till sjukhus efter en spark mot tinningen. I efterspelet till matchen markerade Vikings genom att lämna in en protest till ishockeyförbundet där man krävde att Kristianstad skulle straffas.

Kvalserien 
Poängtabell

Matcher

Publik
Vikings var ett av de lag som drog mest publik i Hockeyettan. Antalet åskådare visas av statistiken i tabellen nedan.

Trupp 
Under juni månad annonseras att Vikings kommer inleda ett samarbete med Tingsryds AIF för att få låna en forward under säsongen. Under machen mot Kallinge/Ronneby i februari firade Marcus Mellström sin 300:e match i Vikings. En del uppmärksamhet fick Kim Tallberg för att han avslutade matchen mot Hanhals med att göra ett zorromål.

Spelarstatistik 
Grundserien

Allettan

Playoff

Målvaktsstatistik 
Grundserien

Allettan

Playoff

Transaktioner 
Vikings gick in i säsongen med fyra gällande kontrakt: Andreas Anarp, Viktor Bolin, Viktor Jonsson och Rasmus Djerf. Viktor Östlund utses till säsongens supporterspelare. Av värvningarna denna säsongen fick Jordan Mayer och (förlängningen) Kim Tallberg störst uppmärksamhet. Under säsongen växte Viktor Östlund som målvakt och när Vikings förlängde kontraktet med honom beskrev Barometern honom som "succémålvakt".

Nyförvärv 
11 april – Oskar Sehlstedt, målvakt.
 27 april – Magnus Nilsen norsk forward från Sparta Sarpsborg.
 4 maj – Sebastian Borg från Vallentuna Hockey.
 13 maj – Jordan Mayer kanadensisk poängspelare från Kallinge/Ronneby IF.
 27 maj – Alexander Johansson från HV71 J20.
 16 juni – Rasmus Forslund back från Vimmerby Hockey.
 21 juni – Fabian Ilestedt från Tyringe SoSS.
 22 juni – Jerker Jonsson från juniorverksamheten blir ny assisterande tränare.
23 juni – Erik Näslund tvåvägsback från Tyringe, ersätter Victor Jonsson.
28 juni – Linus Olsson från Kongsvinger Knights.
28 augusti – Robin Wengdahl, try out för att ersätta skador.
15 september – Tommy Johansen, målvakt för att ersätta Oskar Sehlstedt vars skada drar ut på tiden. Johansen lämnade dock Vikings innan debuten då han erbjöds långtidskontrakt i Norge.
10 februari – Alberts Ilisko återkommer till Vikings från Tyringe.

15 februari – Kim Runermark ansluter från Kristianstad för resten av säsongen.
15 februari – Martin Jonsson värvas från IFK Arboga IK.

Förlängningar 
27 mars – Andreas Holfelt förlängs en fjärde säsong som huvudtränare, men fasas ut som sportchef.
28 mars – Marcus Mellström och Jesper Bärgård
30 mars – Martin Olsson och Fabian Axelsson.
8 april – Pelle Karlsson.
28 april – Patrik Fransson förlängs en åttonde säsong.
29 april – Victor Bohman, förlängs i en ny roll som forward.
3 maj – Erik Lindström.
16 maj – Kim Tallberg.
1 augusti – Kristian Frisk.
1 november – Viktor Östlund stannar grundserien ut efter att ha varit lånad av klubben sedan tidigt i oktober.
25 januari – Andreas Holfelt, huvudtränare, förlängs över nästa säsong.

Lämnar 
28 mars – Henrik Sirbäck, Alberts Ilisko och David Kluge.
26 april – Tobias Sandell lämnar rollen som assisterande tränare för en roll som tränare i J18-laget.
13 februari – Kim Tallberg lämnar för spel i Hockeyallsvenskan med HC Vita Hästen.

Lån in 
29 augusti – Lukas Hansson lånas in från Tingsryd för träningsmatch mot Kalmar HC.
4 oktober – Viktor Östlund lånas in p.g.a. fortsatta målvaktskador.
3 januari – Fredrik Asplund
10 januari – Melker Bergman, Alexander Filipov och Gustav Carlgren från Vikings J20 lånades in några matcher i början av januari. Från HV71 J20 lånades William Romfors, Isac Brännström och Ian Örnskog inför en match mot Skövde IK.

Lån ut 
7 november – Viktor Bolin lånades ut till Tingsryds AIF för en match när de mötte Modo Hockey.
6 december – Kim Tallberg lånades ut för en match i Hockeyallsvenskan när Tingsryds AIF mötte IK Oskarshamn.
6 december – Victor Bohman lånades till Kalmar HC match mot HA74 i Hockeytvåan.

Skador och längre frånvaro 
23 juni – Viktor Jonsson hade problem med en höftkula och behövde opereras.
16 augusti – Oskar Sehlstedt tvingas till operation efter problem med knäet.
29 augusti – Victor Bohman (axeln ur led) och Patrik Fransson (lättare hjärnskakning).
10 september – Jordan Mayer operation på grund av att käken brutits på tre ställen. Åter den 9 oktober.
7 november – Oskar Sehlstedt skadad igen efter att ha skurit av en sena i ett finger. Åtta veckors gips och sedan rehab.
20 januari – Victor Bohman. Åter mot Skövde den 15 februari.

Referenser

Externa länkar 
Nybro Vikings

Nybro Vikings säsonger
Sport i Sverige 2016
Sport i Sverige 2017
Ishockeysäsongen 2016/2017 efter lag